Baumfuchs ist die Bezeichnung für

 Graufuchs, von englisch tree fox

 Eichhörnchen